Uvidevši da su deca suočena sa mnogim problemima (siromaštvo, nasilje, bolesti...), međunarodna zajednica je osetila potrebu da stvori sasvim novi okvir priznanja o postojanju posebnih potreba dece. Tako je započelo stvaranje "dečijih prava". Njihov cilj je da se bore za interese, ravnopravnost i zaštitu dece sirom sveta. Postoje mnoge definicije o tome šta su zapravo decija prava. Psihološkinja Dajana Jankov kaže da su dečija prava "osmišljena tako da bi se zaštitila ličnost deteta. Svako dete ima sopstvenu ličnost i niko mu je ne sme ugroziti, ali to nikako ne znači da dete može da odlučuje".. Najstariji dokument kojim se ističe potreba za posvećivanjem posebne pažnje detetu je Ženevska deklaracija o pravima deteta, a verovatno najvažniji je Konvencija UN-a o pravima deteta, koju su usvojile Ujedinjene nacije.

Ženevska deklaracija 

Ženevska deklaracija o pravima deteta je usvojena 26. septembra 1924. godine na sednici Lige naroda. Njome se muškarci i zžne svih nacionalnosti, koji shvataju da čovečanstvo deci duguje najbolje što ima, odlučuju da prihvate to kao njihovu dužnost, iznad svega zanemarujući rasu, nacionalnost ili veru. 
Sastoji se iz 5 glavnih tacaka:
 Deci je potrebno pružiti sva sredstva za normalan fizički i mentalni razvoj
 Gladna deca moraju biti nahranjena; bolesna se moraju lečiti; onoj koja zaostaju mora se pomoći; delikventna se moraju vratiti na pravi put; a siročići zbrinuti
 deca moraju biti prva kojoj će biti pomognuto u teškim vremenima
 deca moraju biti stavljena u poziciju da steknu život i moraju biti zaštićena od svakog vida eksploatacije
 deci je potrebno podići svest o posvećenosti svojih talenata radi zajedničkog napretka svih ljudi.

Ovo je prva međunarodna deklaracija koja predstavlja prvi korak u stvaranju i prihvatanju dečijih prava.

Konvencija UN-a o pravima deteta 

Konvencija Ujedinjenih Nacija o pravima deteta je prvi obavezujući instrument u međunarodnom prvu koji se bavi pravima deteta. Njena suština je blisko povezana sa pitanjem o ljudskim pravima, pošto su i deca ljudska bića i, kao takva, njihova prava se moraju uvažiti i zaštititi. Doneta je jednoglasnom odlukom u Generalnoj skupstini Ujedinjenih Nacija 20. novembra 1989. godine. Stupila je na snagu za manje od godinu dana, 2. septembra 1990. godine i do sada je ratifikovana od strane 191 zemlje. Uzevši u obzir da je ratifikacija ovog dokumenta gotovo univerzalna, ona ukazuje na veliku promenu u stavu društva prema deci. Prema konvenciji, koja se sastoji od 42 odredbe koje se bave dečijim pravima u svim oblastima života (ekonomska, socijalna, kulturna, kao i građanska i politička prava), sva deca imaju ista prava, bez obzira na rasu, kulturu ili ograničenu sposobnost ili na lične i porodične okolnosti u kojima se nalaze.

Prema članu broj 1, detetom se smatra "svako ljudsko biće koje nije navršilo 18 godina, ako se, na osnovu zakona koji se odnosi na dete, punoletstvo ne stiče ranije". Između ostalih, neki od bitnijih članova su i: 

 član broj 6, prema kome svako dete "samim rođenjem ima pravo na život. Vlada mora da obedbedi razvoj i opstanak dece, da živi u bezbednom i srećnom okruženju",
 član broj 12, koji kaže da sva deca "imaju pravo da izraze svoje mišljenje, koje roditelji i odrasli treba da saslušaju." 

Međutim, iako je ovom deklaracijom zagarantovana zaštita i primena dečijih prava, i dalje postoje delovi sveta i mesta gde njihova primena još uvek nije ili nije u potpunosti zaživela.

Prava deteta na Kosovu 

Usled neprijatnih situacija koje su se dogodile u bliskoj prošlosti i drustvenih uticaja, prava dece na Kosovu su često bila zanemarivana. To je dovelo do mnogih problema u njihovom odrastanju i kasnijem životu, a nesigurnost, nedostatak obrazovanja i isključenost u donosenju odluka koje su bitne i za njihov život samo su neke od posledica koje su proistekle iz toga. Prema istraživanjima nevladine organizacije "Domovik" iz Kosovske Mitrovice, najveći problemi sa kojima se suočavaju deca na Kosovu su vršnjačko nasilje, njihovo zanemarivanje, a pored toga, prava koja su im najčešće uskraćivana su pravo na participaciju (učestvovanje u donošenju odluka ili nekom poslu; zajedničko odlučivanje) i pravo na nediskriminaciju, zbog verskih i rasnih raznolikosti, kao i uticaja društva. U cilju rešavanja tih problema, veliki broj nevladinih organizacija i grupa građana se uključio u procese unapređivanja situacije dece, tj. njihovih prava. Nasilje kao problem je posebno prisutan u školi, i prema statistici koju je radila UNDP, 24,5% mladih redovno učestvuje u tučama (bez oružja), dok je sukoba u kojima je oružje bilo uključeno, bilo 1,4% (redovno). Vandalizam, upotreba alkohola i droga su takođe neki od veoma prisutnih problema. 

Drugi problemi su i takođe nedovoljna uključenost dece u proces donošenja odluka, što često decu ostavlja nedovoljno spremnom za budućnost, jer često bivaju zatvoreniji, ne ulaze u procese donošenja odluka, koji bi mogli da budu bitni i za njih, ali i često sumnjaju u sebe i svoje sposobnosti, što dovodi do mnogih drugih psiholoških problema. Iako se radi na tome, prostor za napredak na polju dečijih prava na Kosovu je i dalje velik.

Reference 

Косово и Метохија
Људска права на Косову